Португалия принимает участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора, состоящего из полуфинала и финала конкурса «Festival da Canção 2014», организованным португальским национальным вещателем «RTP».

Festival da Canção 2014 
Festival da Canção 2014 стал 48-м конкурсом португальского национального финала, который выбирал представителя от Португалии на «Евровидение 2014». В конкурсе 2014 года Португалия официально подтвердила возврат к Евровидению после того как покинула конкурс в 2013 году. «RTP» официально подтвердил возвращение Португалии на конкурс 7 ноября 2014 года.

Формат 
Формат конкурса включал в себя один полуфинал который состоится 8 марта 2014 года и финал 15 марта 2014 года, который прошёл в «Convento do Beato» в Лиссабоне. В полуфинале были представлены десять конкурирующих песен, написанные композиторами которые «RTP» пригласит для участия в конкурсе. Композиторы совместно с «RTP» одновременно создавали песню и выбирали из него исполнителя для вступления. Все песни должны быть на португальском языке, однако выбранные композиторы могли сотрудничать также с зарубежными композиторами для их песни. Первая пятёрка песен с полуфинала выйшла в финал. Результат в обоих полуфиналах и финале определилось исключительно телеголосованием.

28 января 2014 года «RTP» объявил имена десяти композиторов, которые были приглашены для участия. Первоначально, Тьяго Паис Диас был в числе приглашенных композиторов, однако Элдер Годиньо заменил его после его ухода. Приглашенными композиторами являются:

 Андрей Бабич
 Эмануэль
 Элдер Годиньо
 Ян ван Дик
 Жоау Матуш
 Жоао Со
 Луис Фернандо, Руи Финджерс и Рикардо Афонсу
 Марк Паелинк
 Нуно Фейст
 Тозе Сантос

Полуфинал 
Полуфинал состоялся 8 марта 2014 года. Первая пятёрка песен в соответствии с решением общественного телеголосования вышли в финал.

Финал 
Финал состоялся 15 марта 2014 года. Телезрительским голосованием была выбрана победная песня.

На Евровидении 
Представитель Португалии на конкурсе выступил во второй половине первого полуфинала, который прошёл 6 мая 2014 года в Копенгагене, Дания. Исполнитель не прошёл в финал, занял 11 место, набрав 39 очков.

Голоса за Португалию 

Ноль очков: , , , , , ,

Голоса от Португалии

Полуфинал

Финал

См. также 
 Португалия на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»